Iniciador puede referirse a:

 Un iniciador; en biología, secuencia de ácido nucleico.
 Un iniciador; en explosivos, puente entre un explosivo de baja intensidad y uno de alta.